Eunice dubia är en ringmaskart som beskrevs av Woodworth 1907. Eunice dubia ingår i släktet Eunice och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
dubia